Dadaj ist ein geografischer Name in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren für:

 Dadaj, ein See im Powiat Olsztyński, bis 1945: Daddaisee, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Dadaj (Fluss), ein Fluss im Powiat Olsztyński, bis 1945: Daddai, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Dadaj (Barczewo), ein Dorf in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, bis 1945: Schönfließ, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Siehe auch:
 Daday